Union Sportive Highlands é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011.

Clubes de futebol da Maurícia